Goehrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Julia Goehrmann (* 1969), deutsche Schauspielerin
 Klaus Goehrmann (* 1938), deutscher Manager